Josefa Ortiz de Dominguez kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Josefa Ortíz de Domínguez (ort i Mexiko, Jalisco), Tequila, 
 Josefa Ortiz de Domínguez (ort i Mexiko, Chiapas, Villaflores), 
 Josefa Ortiz de Domínguez (ort i Mexiko, Chiapas, Ocosingo), 
 Josefa Ortiz de Domínguez (ort i Mexiko, Veracruz, Minatitlán), 

Robotskapade Mexikoförgreningar